Service d'Animation et de Loisirs.

Association loi de 1901 agréée Jeunesse et Sport qui organise pour ses adhérents des séjours de vacances collectives.

Créée en 1983. Basée à Limoges.

Fermée en 2014.

Animation socioculturelle
Association française fondée en 1983